Персоналії з іменем Діон
 Діон Сиракузький
 Діон Кассій
 Діон Хрисостом

Персоналії з прізвищем Діон
 Аура Діон — данська співачка
 Паскаль Діон — канадський ковзаняр
 Селін Діон — канадська співачка

Географічні об'єкти
 Діон (Греція)
 Діон (Декаполіс)

 Інше
 Діон (частка)